Kretschmer er et tyskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Edmund Kretschmer
 Ernst Kretschmer
 Otto Kretschmer
 Paul Kretschmer
 Tim Kretschmer